TTL se može odnositi na:
 Tranzistor tranzistor logika, tehnološka generacija integralnih kola
 Zenit (kamera), Zenit TTL